Боторрита () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сарагоса. Занимает площадь 19,8 км². Население — 536 человек (на 2010 год). Расстояние — 22 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы